Арту́р Дми́триев:
 Дмитриев, Артур Артурович (род. 1992) — фигурист-одиночник.
 Дмитриев, Артур Валерьевич (род. 1968) — фигурист, 2-кратный олимпийский чемпион в парном катании.